La Ligue 2 2011-2012 è stata la 73ª edizione del secondo campionato di calcio più importante in Francia. La stagione è iniziata il 29 luglio 2011 ed è terminata il 20 maggio 2012.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni
 Risultati e classifiche della stagione 2011-2012 dal sito ufficiale della Ligue de Football Professionelle.
 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2011-2012/

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Ligue 2